Лама (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика. Входит в состав кантона Верхний Неббио. Округ коммуны — Бастия.

Код INSEE коммуны — 2B136.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 176 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 99 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 66 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 56,2 %). Из 66 активных работали 60 человек (36 мужчин и 24 женщины), безработных было 6 (2 мужчины и 4 женщины). Среди 33 неактивных 8 человек были учащимися или студентами, 18 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Корсика